

Toponyme 

Rhineland est le nom anglais de la Rhénanie

Rhineland, municipalité rurale du Manitoba

Missouri Rhineland, région de l'État du Missouri
Rhineland, village du Missouri
Rhineland, communauté non incorporée du Texas